Astraea olivaceae är en snäckart som först beskrevs av Charles Thorold Wood 1828.  Astraea olivaceae ingår i släktet Astraea och familjen turbinsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Turbinsnäckor
olivaceae